Tenk steht für:
 Tenk (Ungarn), eine ungarische Gemeinde im Kreis Heves

Tenk ist der Familienname der folgenden Personen:
 Martin Tenk (* 1972), tschechischer Sportschütze
 Wolfgang Tenk († 1513), Baumeister der Gotik

Siehe auch:
 Tengg
 Denk